Roubidoux Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Roubidoux Township (Pulaski County, Missouri)
 Roubidoux Township (Texas County, Missouri)